Владимир Васильевич Рыбак (; , Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной Рады Украины (2012—2014), вице-премьер-министр Украины (2007), министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2006—2007), народный депутат Украины III, IV, V, VI, VII созывов. Городской голова Донецка (1993—2002).

Один из основателей «Партии регионов». Входил в руководство партии на разных должностях.

Биография

Ранние годы 
Родился 3 октября 1946 года в Сталино (ныне — Донецк). В 1961—1965 годах учился в Ясиноватском строительном техникуме транспортного строительства. С февраля 1966 года по июнь 1968 года — служба в Советской армии, в/ч 44096 Московского военного округа. После демобилизации учился в Донецком государственном университете по специальности «экономика», «Планирование промышленности». Доктор экономических наук.

Трудовая деятельность 
С августа 1968 года по июль 1972 года — мастер Донецкого строительного управления № 565. Июль 1972 года — декабрь 1975 года — начальник производственно-технического отдела стройуправления № 8. С декабря 1975 по январь 1976 — главный инженер СУ № 8. Январь — июль 1976 года — главный инженер строительного управления № 5 треста «Сантехэллектромонтаж». С июля по сентябрь 1976 года — С июля по сентябрь 1976 года — заместитель начальника планово-производственного отдела спецколонны № 2, Донецкий облмежколхозстрой.

Политическая деятельность 
С сентября 1976 по август 1980 — председатель партийной комиссии Киевского районного в городе Донецке комитета Коммунистической партии Украины. С сентября 1980 по август 1982 — слушатель Высшей партийной школы при ЦК КП Украины. С августа 1982 по октябрь 1983 — инструктор отдела организационно-партийной работы Донецкого обкома партии.  С октября 1983 по сентябрь 1988 — секретарь Киевского районного в городе Донецке комитета Компартии. С сентября 1988 до ноября 1992 — председатель Киевского районного совета и районного исполнительного комитета города Донецка.
С ноября 1992 по сентябрь 1993 — первый заместитель председателя исполкома Донецкого городского совета народных депутатов. С сентября 1993 года — председатель исполкома Донецкого горсовета народных депутатов, городской голова Донецка. Был заместителем председателя Донецкого областного совета (с августа 1994). Член Координационного совета по вопросам местного самоуправления (сентябрь 1998 — декабрь 2000); член Межведомственной комиссии по вопросам местного самоуправления при Кабинете министров Украины (с июля 1998); член Национального совета по согласованию деятельности общегосударственных и региональных органов и местного самоуправления (с декабря 2000).
В 1997 году, совестно с Николаем Азаровым и Ефимом Звягильским, основал «Партию регионального возрождения Украины» (будущую «Партию регионов») и стал первым её председателем.

В марте 1998 года избран народным депутатом Украины III созыва от «Партии регионального возрождения» по избирательному округу № 45 в Донецкой области (получил поддержку 43,5 % пришедших на выборы избирателей). В Верховной Раде вошёл во фракцию «Народно-демократической партии», член группы «Возрождение Украины» (руководитель — февраль 1999 — февраль 2000; уполномоченный представитель — февраль 2000 — март 2001). С марта 2001 года — председатель депутатской группы, а впоследствии фракции «Регионы Украины». Первый заместитель главы парламентского Комитета по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и деятельности советов (июль 1998 — февраль 2000), первый заместитель председателя Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (с февраля 2000). До 2002 года также совмещал парламентскую деятельность с постом мэра Донецка.

В 2001 году защитил диссертацию на тему «Регулирование процессов рыночной трансформации системы доходов местного самоуправления».

В 2002 году вновь избран народным депутатом IV созыва от блока «За единую Украину!» (в который вошла «Партия регионов») по избирательному округу № 45 в Донецкой области (по которому избирался в парламент и в 1998 году), получив 63,22 % избирателей, принявших участие в голосовании. Член фракции «Единая Украина» (май — июнь 2002), фракции «Регионы Украины» (с июня 2002). Член Комитета по иностранным делам (с июня 2002). Член Постоянной делегации Украины в ПАСЕ (с июня 2002). Представитель Кабинета министров в Верховной Раде (июль 2002 — февраль 2005).

На президентских выборах 2004 года — доверенное лицо кандидата Виктора Януковича.В 2006 году избран народным депутатом V созыва от «Партии регионов», № 13 в списке. Заместитель председателя фракции «Партии регионов». Председатель Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления (с июля 2006). Сложил депутатские полномочия 12 сентября 2006 года.

4 августа 2006 года назначен на пост министра архитектуры и строительства Украины в правительстве Виктора Януковича. 21 марта того же года уволен с занимаемой должности и назначен вице-премьер-министром. Впоследствии вспоминал, что изучать украинский язык в то время его сподвиг именно Янукович:

В 2007 году избран народным депутатом VI созыва от «Партии регионов», № 13 в списке. 19 декабря 2007 года уволен с занимаемой должности. Заместитель председателя фракции «Партии регионов». Председатель Комитета по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики (с декабря 2007).

В 2012 году избран народным депутатом VII созыва от «Партии регионов», № 10 в списке. 13 декабря 2012 года назначен на пост председателя Верховной Рады Украины. 22 февраля 2014 года, в разгар противостания, подал в отставку. В тот же день президент Виктор Янукович в своём интервью заявил, что Владимир Рыбак 21 февраля был избит сторонниками «Евромайдана», а его автомобиль был обстрелян. Сам Рыбак на следующий день опроверг эту информацию, назвав её «абсурдом и выдумками».

После смены власти в 2014 году, по собственным словам, ушёл «на политическую пенсию».

Награды 
 Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (23 августа 2011 года) — за значительный личный вклад в становление независимости Украины, утверждение ее суверенитета и международного авторитета, заслуги в государствообразующей, социально-экономической, научно-технической, культурно-образовательной деятельности, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу.
Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2 октября 2006 года) — за выдающийся личный вклад в государственное строительство, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм.
 Орден «За заслуги» I степени (3 июля 2002 года) — за весомый личный вклад в социально-экономический и культурное развитие региона, высокий профессионализм и по случаю 70-летия образования Донецкой области.
Орден «За заслуги» II степени (9 октября 2000 года) — за весомые достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд.
Орден «За заслуги» III степени (27 июня 1997 года) — за активное участие в становлении местного самоуправления, обеспечении социально-экономического развития городов.
 Заслуженный строитель Украины (14 ноября 1995 года) — за весомый личный вклад в развитие городского хозяйства, организацию строительства объектов социально-культурного и гражданского назначения.
 Почётная грамота Кабинета министров Украины (октябрь 2001 года).
 Почётный гражданин Донецка (2002).
 Медаль «За укрепление парламентского сотрудничества» (28 ноября 2013 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за особый вклад в развитие парламентаризма, укрепление демократии, обеспечение прав и свобод граждан в государствах — участниках Содружества Независимых Государств

Библиография 
 Спажук В. Мэр милостью Божьей. — Донецк: Лебедь; : Полиграфкнига. — ISBN 966-508-191-8.
 Спажук В. Сердце, обращённое к Донецку: Литературно-философский портрет В. В. Рыбака. — Донецк: Донеччина. — ISBN 966-556-787-10.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Соня Кошкина Владимир Рыбак: «Я постоянно жду удара» «LB.ua», 13.03.2013
 Соня Кошкина Владимир Рыбак: «Когда Щербаня убили, я был в аэропорту» «LB.ua», 15.03.2013

Председатели Верховной рады Украины
Главы Донецка
Почётные граждане Донецка
Выпускники Донецкого национального университета
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены Партии регионов Украины
Министры строительства Украины
Министры жилищно-коммунального хозяйства Украины
Вице-премьер-министры Украины
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Заслуженные строители Украины
Коммунисты Украины
Сторонники правительства в период Евромайдана
Депутаты районных (в городах) советов СССР
Депутаты районных (в городах) советов Украины